Сикозинко има више значења:

 Општина Сикозинко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сикозинко (Сикозинко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику